El Torno kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Santiago del Torno, ort, Santa Cruz,

Mexiko 

 El Torno, Mexiko, ort, Veracruz, Cazones de Herrera,

Spanien 

 El Torno, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar